Turniej koszykarski mężczyzn jest rozgrywany na uniwersjadzie od 1959 roku, natomiast kobiet od 1961 roku. W 1975 roku nie rozegrano turniejów koszykówki.

Medaliści

Turniej mężczyzn

Turniej kobiet

Przypisy 

Koszykówka na letnich uniwersjadach